Die Communauté de communes de l’Arc Mosellan ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 9. Dezember 2003 gegründet und umfasst 26 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Metzervisse.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Arc Mosellan
Gegründet 2003